Рич Мур (, род. 10 мая 1963 в Окснарде) — американский режиссёр анимации, деловой партнёр компании «Rough Draft Studios», где он выступает в роли вице-президента по креативным решениям. Благодаря своей работе над «Симпсонами» (), он стал одним из художников, которые в ранние 90-е изменили облик анимационных телепередач, транслируемых в прайм-тайм. Среди его режиссёрских работ — «Симпсоны», «Футурама» (), «Критик» (), «Мультреалити» (), «Шпион против шпиона» (), «Бэйби блюз» (). Он также был режиссёром-супервайзером «Футурамы» и «Критика», наблюдая за продвижением творческого процесса обоих шоу. Наиболее ранними его работами были полнометражный анимационный фильм «Симпсоны в кино», где он выступил в роли режиссёра, и «Футурама» на DVD, где он выступил в роли анимационного исполнительного продюсера.

Обучался анимации в Калифорнийском институте искусств (). Рич получил две премии «Эмми», премию «Энни» и премию Рубена () за режиссуру.

Рич также выступал в роли режиссёра-супервайзера мультсериала «Садись, двойка!» () для компании «Фокс», появившемся в 2009 году. Мур режиссировал мультфильм «Ральф» () для «Уолт Дисней Энимейшн Студиос».

Во время учёбы в институте Рич принял участие в озвучивании студенческого фильма его друга Джима Рирдона () «Принеси мне голову Чарли Брауна» ().

Режиссура

«Симпсоны» 
 «The Telltale Head»
 «Homer’s Night Out»
 «Simpson and Delilah»
 «Treehouse of Horror»
 «Dead Putting Society»
 «Homer vs. Lisa and the 8th Commandment»
 «Lisa’s Substitute»
 «Stark Raving Dad»
 «Bart the Murderer»
 «Flaming Moe’s»
 «Lisa the Greek»
 «Brother, Can You Spare Two Dimes?»
 «A Streetcar Named Marge»
 «Itchy & Scratchy: The Movie»
 «Marge vs. the Monorail»
 «The Front»
 «Cape Feare»

«Футурама» 
 «Space Pilot 3000»
 «Hell Is Other Robots»
 «A Clone of My Own»
 «Anthology of Interest I»
 «Roswell That Ends Well»

«Мультреалити» 
 «Clum Babies»
 «Alzheimer’s That Ends Well»

«Совместная работа с Disney» 
 «Zootopia (Зверополис)»
 «Wreck-It-Ralph (Ральф)»

Премии 
 «Эмми»
 1991 — прайм-тайм премия «Эмми» за работу «Homer vs. Lisa and the 8th Commandment»
 2002 — прайм-тайм премия «Эмми» за работу «Roswell That Ends Well»
 «Энни»
 2002 — премия за режиссуру «Roswell That Ends Well»
 Премия Рубена () за режиссуру

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Выпускники Калифорнийского института искусств
Супервайзеры
Режиссёры-лауреаты премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
Сценаристы анимации
Сотрудники Walt Disney Animation Studios